est un nom courant pour la version futuriste fictive de la ville de Tokyo, dans les mangas, les animes et les jeux vidéo.

Manga et Anime 
 La ville où se déroule l'histoire du manga Akira.
 La ville où se déroule l'histoire du manga Blazer Drive.
 Manie Manie, anime de science-fiction appelé Neo Tokyo en anglais.
 Neo Tokyo-3, une ville forteresse de l'anime Neon Genesis Evangelion.
 Le nom d'une ville de la série animée Super Durand.
 La ville d'Oedo décrite dans la série animée Cyber City Oedo 808, partage des caractéristiques de cette ville.
 , un magazine de manga et d'anime brésilien.

Jeux vidéo 
 Une ville du jeu Terranigma.
 Le jeu de combat Last Bronx se passe à NeoTokyo
 NeoTokyo est le nom d'un mod du jeu Half-Life 2.
 NeoTokyo est le nom d'un quartier de Tokyo dans le jeu TimeSplitters 2.
 Un territoire du jeu .
 La ville où se déroule l'histoire du jeu .
 Le nom d'une arène futuriste du jeu Rocket League.

Musique 
 Le nom de la première piste de l'album The Uncanny Valley de l'artiste Perturbator.